Kambja (gemeente), een gemeente in Estland, provincie Tartumaa
 Kambja (plaats), plaats in Estland, gemeente Kambja